Mužská čtyřhra Hungarian Open 2019 probíhala ve druhé polovině dubna 2019. Do deblové soutěže budapešťského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Dominic Inglot a Franko Škugor,, jehož členové nestartovali společně. Škugor se rozhodl zúčastnit paralelně hraného Barcelona Open Banco Sabadell. Inglot nastoupil s Rohanem Bopannou, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Begemanna s Gulbisem.

Vítězem se stal třetí nasazený pár složený z britských bratrů Kena a Neala Skupských, který ve finále zdolal novozélandsko-nizozemskou dvojici Marcuse Daniella a Wesleyho Koolhofa po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej ze čtvrtého odehraného finále v průběhu předchozích deseti měsíců. Ken Skupski vybojoval pátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Neala Skupského to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Rohan Bopanna /  Dominic Inglot (čtvrtfinále)
  Santiago González /  Matwé Middelkoop (1. kolo)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (vítězové)
  Robin Haase /  Frederik Nielsen (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tenisový turnaj mužů v Budapešti
ATP Tour 2019